Эли́забет А́нна Ха́лсиэн «Бет» Ли́ттлфорд (; 17 июля 1968, Нашвилл, Теннесси, США) — американская актриса и комедиантка.

Биография 
Литтлфорд родилась в семье Джеки, профессора, и Филипа О. Литтлфорда, кардиолога и изобретателя. В 1998—2015 года она была замужем за режиссёром, сценаристом и продюсером Робом Фоксом. У бывших супругов есть двое детей — сын Джексон Оливер Фокс (род.30.07.2005) и приёмная дочь Халсиэн Джуна Фокс (род.23.03.2012). Живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Карьера 
Литтлфорд была приглашенной звездой в многочисленных телевизионных программах с конца 1990-х до 2000-х годов, таких как «Спин-Сити», где у неё была многолетняя эпизодическая роль, «Западное крыло», «Гриффины» и «Фрейзер». Бет также была звездным комментатором на многочисленных шоу канала VH1 «I Love...»: «Мне нравится, что 80-е наносят ответный удар» в 2003 году, «Я люблю 90-е» в 2004 году, «Я люблю 90-е: Часть два» в 2005 году, «Я люблю новое тысячелетие» и «Великий спор» в 2009.

В 2004 году Бет играла главную женскую роль в недолго просуществовавшем сериале канала Fox «Шоу Методмена и Редмена», а также снялась в роли Сандры Теннисон, матери Бена, в «Бен-10: Наперегонки со временем» и озвучила свою героиню в мультфильмах «Бен-10: Инопланетная сила» и «Бен-10: Инопланетная сверхсила». Совсем недавно Литтлфорд появилась в телевизионной рекламе для сыров Laughing Cow и сети отелей. Она снялась в оригинальном шоу «Я в рок-группе» на кабельном канале Disney XD, в 2010 году в фильме канала Disney Channel «Звёздная болезнь», сыграла Сюзанну Бергер в сериале «Достоинство Бергера» на MTV и Дану в «Отчаянных домохозяйках» канала ABC.

В настоящее время Бет Литтлфорд играет главную роль в сериале «Собака точка ком».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бет Литтлфорд
 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Выпускники Суортмор-колледжа
Выпускники Новой школы
Актрисы озвучивания США